Sanavio è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Sanavia.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente veneto, è presente prevalentemente nel padovano.

Potrebbe derivare dal prenome Sanavio.

In Italia conta circa 149 presenze.

La variante Sanavia è tipica del veneziano e del padovano.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani